Ramsland steht für:
 Ramsland (Norwegen) Ort in der Gemeinde Lindesnes, Fylke Vest-Agder, Norwegen

Ramsland ist der Name folgender Personen:

 Katherine Ramsland (* 1953), US-amerikanische Sachbuchautorin und Psychologin
 Max Ramsland (1882–1918), kanadischer Politiker
 Morten Ramsland (* 1971), dänischer Schriftsteller
 Sarah Ramsland (1882–1964), kanadische Politikerin